Рабия́ Шерми́ Кады́н-эфе́нди (; ум. 1732/1733) — жена Ахмеда III, мать султана Абдул-Хамида I.

Биография 
О происхождении Рабии Шерми данных нет. Она попала в гарем Ахмеда III до середины 1724 года, поскольку 20 марта 1725 года она родила сына Абдул-Хамида I. Достоверно неизвестно, был ли будущий султан единственным ребёнком Рабии Шерми Кадын-эфенди. После отречения супруга в 1730 году Рабия Шерми в числе других домочадцев была выслана в Старый дворец, где и умерла, по разным данным, в 1722/1723 годах или в 1732 году. Она была похоронена в Новой мечети.

Сын Рабии Шерми Кадын-эфенди содержался в кафесе до 1774 года, когда после смерти единокровного брата Мустафы III взошёл на османский трон. В память о матери Абдул-Хамид в 1778 году построил  в Ускюдаре.

См. также 
 Список матерей султанов Османской империи

Примечания

Литература 
 
 
 

Супруги османских султанов
Похороненные в мавзолее Турхан-султан